D'une manière générale, une anomalie est un comportement ou une observation qui s'écarte d'une certaine . Ce comportement ou cette observation (notamment la mesure d'une certaine grandeur physique) peut être dit anormal ou anomal ; dans les sciences physiques et notamment en géophysique, l'adjectif anomal est privilégié, le mot anormal étant réservé aux cas où l'on pense que l'anomalie provient d'une erreur.

Le terme d'anomalie peut renvoyer à plusieurs concepts.
 En physique, une anomalie décrit un type de comportement en théorie quantique des champs.
 En physique statistique, la dimension anormale est un exposant critique.
 voir aussi : anomalie magnétique.
 En astronomie, l'anomalie est un angle utilisé pour repérer l'orbite d'un objet céleste. Il existe plusieurs angles de ce type : anomalie moyenne, anomalie vraie et anomalie excentrique.
L'anomalie de l'avance du périhélie de Mercure était un écart de comportement de Mercure à la théorie de Newton expliqué par la relativité générale.
 Dans le domaine du paranormal, le terme d'anomalie est parfois utilisé.
 En génétique, une anomalie génétique désigne une mutation. Une anomalie chromosomique désigne une aberration chromosomique de nombre ou de structure.
 En économie, une anomalie de marché est une situation qui déroge aux théories courantes, par exemple de formation des prix.
 En informatique, une anomalie logicielle est nommée bogue en français, et bug en anglais.
 En météorologie, une anomalie climatique est une variation par rapport à la normale de la période considérée.
Anomalies est aussi le titre d'une revue d'étude des phénomènes paranormaux, éditée par l'Observatoire des parasciences, association loi de 1901, et traitant en particulier des ovnis ; le rédacteur en chef est Pierre Lagrange.
 Anomalie, un album du groupe Louise Attaque sorti en 2016.
 L'Anomalie, roman d'Hervé Le Tellier.